Кудеяровка — название населённых пунктов:

Россия 
 Кудеяровка — деревня в Большеболдинском районе Нижегородской области.
 Кудеяровка — деревня в Арсеньевском районе Тульской области.